Бонні:

 Бонні - місто на південному сході Нігерії в дельті Нігеру.
 Бонні або Біафра (затока) - затока в Гвінейській затоці.
 Бонні-Айленд - острів.
 Бонні - прибережне озеро в південно-східній частині Південної Австралії.
 Бонні Тайлер (нар. 1951) - британська рок-співачка.
 Енн Бонні - жінка-пірат ірландського походження.